Чильон ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькудия.  Занимает площадь 207,78 км². Население — 2030 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля